Apatow est un nom propre américain qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Iris Apatow (2002-), actrice américaine ;
 Judd Apatow (1967-), réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Maude Apatow (1997-), actrice américaine.

Société 
 Apatow Productions, société de production cinématographique et télévisuelle américaine.

Patronyme américain